Biadacz steht für:
 Biadacz (Lugnian) (Kreuzwalde in Oberschlesien), polnisches Dorf
 Biadacz (Kluczbork) (Ludwigsdorf), polnisches Dorf

Biadacz ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Biadacz (* 1979), deutscher Politiker (CDU)